Николай Михайлович Львов (1821—1872) — русский писатель.

Биография 
Родился 19 февраля 1821 года в Санкт-Петербурге в дворянской семье. Учился на медицинском, затем на словесном отделении Казанского университета, но курса не окончил.

Перебравшись в середине 1850-х гг. в Петербург, Львов стал сотрудником журналов «Современник» и «Отечественные записки». Его дебютная комедия «Свет не без добрых людей» имела большой успех на сцене. Другие комедии менее удачны.

В 1858 г. редактировал юмористический журнал «Весельчак», где поместил ряд статей о журналистах того времени. В 1858-59 гг. главный редактор художественного журнала «Светопись».

С начала 1860-х гг. отошёл от литературной деятельности и поступил на службу в Виленской губернии. Последние годы жизни Львова были омрачены психическим заболеванием.

Публикации 
 «Свет не без добрых людей»
 «Предубеждение, или не место красит человека, а человек место»
 «Кампания на акциях»

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники Казанского университета